SMS Wiesbaden ist der Name folgender Schiffe der Kaiserlichen Marine:

 SMS Wiesbaden (1915), Kleiner Kreuzer der Wiesbaden-Klasse
 SMS Wiesbaden (1917), Kleiner Kreuzer der Cöln-Klasse